Saint-Georges-du-Bois (Charente-Maritime)
 Saint-Georges-du-Bois (Maine-et-Loire)
 Saint-Georges-du-Bois (Sarthe)